Jorkasch-Koch ist der Familienname folgender Personen: